Sainte Catherine de la Jacques Cartier är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Capitale-Nationale och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Sainte Catherine de la Jacques Cartier ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sainte Catherine de la Jacques Cartier är platt västerut, men österut är den kuperad. Terrängen runt Sainte Catherine de la Jacques Cartier sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Sainte Catherine de la Jacques Cartier. Närmaste större samhälle är Saint-Augustin-de-Desmaures,  km sydost om Sainte Catherine de la Jacques Cartier.

I omgivningarna runt Sainte Catherine de la Jacques Cartier växer i huvudsak blandskog. Runt Sainte Catherine de la Jacques Cartier är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Québec